Присцилла Хон (англ. Priscilla Hon; родилась 10 мая 1998 года в Брисбене, Австралия) — австралийская профессиональная теннисистка. Победительница 4 турниров ITF в одиночном разряде и 10 турниров ITF в парном разряде.

Спортивная карьера 
Её любимое покрытие - грунт. Кумир - Патрик Рафтер. Её главная цель - выиграть Открытый чемпионат Франции.

Юниоры 
По юниорам Хон занимала 13-ю позицию в рейтинге. Она выходила в полуфинал Уимблдонского турнира 2014 года в женском парном разряде.

2015 
В январе 2015 года в возрасте 16 лет Хон дебютировала на Открытом чемпионате Австралии. Она стала одной из семи теннисисток, получивших "уайлд-кард" для участия в основной сетке парного разряда. Выступала она вместе с соотечественницей Кимберли Биррелл, которой также было 16 лет. Они проиграли пятой сеяной американской паре Ракель Копс-Джонс/Абигейл Спирс в двух сетах со счётом 3-6, 5-7. Хон также получила "уайлд-кард" в квалификацию в одиночный разряд, но проиграла в первом же раунде десятой сеяной Евгении Родиной в двух сетах со счётом 6-7, 2-6. 

В марте Хон выиграла свои первые турниры ITF на турнире $15,000 в Морнингтоне. В одиночном разряде она победила Сандру Заневску в финале, а также завоевала титул в парном разряде вместе с Тэмми Паттерсон. 

Хон продолжала успешно выступать в парном разряде, выиграв еще три титула: в Мельбурне, Пуле и Лейпциге, а также финал Tweed Heads. Она выиграла свой второй титул ITF в одиночном разряде на турнире $25,000 в Брисбене, победив соотечественницу, напарницу и подругу, Кимберли Биррелл в финале со счётом 6-4, 6-3.

2016 
Хон получила "уайлд-кард" на международный турнир в Брисбене, но проиграла Саманте Кроуфорд в двух сетах. Присцилле дали "уайлд-кард" и в основную сетку Открытого чемпионата Австралии после победы в национальном чемпионате U18 в декабре 2015 года. Она проиграла в первом же раунде Аннике Бек в двух сетах. В мае Хон выиграла свой первый турнир ITF в одиночном разряде за пределами Австралии, победив Джессику Кривеллетто в финале турнира Santa Margherita di Pula.

2017 
В августе Хон пробилась через квалификацию в основную сетку и вышла в полуфинал Челленджера де Гатино. В сентябре она квалифицировалась на открытый чемпионат Кореи и выиграла свой первый матч в WTA туре против Каролины Муховой. Затем она обыграла Аранчу Рус и вышла в четвертьфинал, где проиграла Ришель Хогенкамп.

2018 
Она проиграла в финальном раунде квалификации на Открытый чемпионат Австралии. В течение сезона соревновалась на турнирах ITF с минимальным успехом. В мае она проиграла в первом раунде квалификации на Открытый чемпионат Франции. В июне она вышла в полуфинал турнира Surbiton Trophy. Хон проиграла во втором раунде квалификации на Уимблдонский турнир.

2019 
Хон начала сезон в Брисбене, где она получила "уайлд-кард" и проиграла Харриет Дарт в первом раунде. На международном турнире в Сиднее она победила Татьяну Марию в первом раунде, а затем проиграла Александре Саснович. На Открытом чемпионате Австралии она получила "уайлд-кард", но проиграла в первом раунде Астре Шарме. 

В феврале Хон впервые представляла Австралию на Кубке Федерации в паре с Эшли Барти в парном разряде. Пара выиграла решающий матч со счётом 6-4 7-5 против США, в результате чего Австралия вышла в полуфинал. В мае Хон добилась своей первой и главной победы на турнире Большого шлема, победив Тимею Бабош со счётом 3-6 6-2 6-1 на Открытом чемпионате Франции, прежде чем проиграть будущей четвертьфиналистке Мэдисон Киз в трёх сетах во втором раунде.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (0)

Финалы турниров WTA в парном разряде (0)

Победы (0) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 Профиль WTA
 Профиль ITF

Теннисисты Австралии